Little Princess School (Escola de Princesinhas) è una serie animata brasiliana prodotta da Video Brinquedo divisa in cinque stagioni: la prima nel 2007, seconda nel 2008, la terza nel 2009, la quarta nel 2010 e la quinta ed ultima nel 2014.

Trama
La serie narra le avventure di Cindy, Bianca, Hime, Iría e Zade.

Personaggi
Protagonisti
Cindy
Bianca
Hime
Iría
Zade

Secondari
Prof.ssa Zel
Sig.ra Grimm
Dango
Sig.ra Drastica

Collegamenti esterni